Fort Sumner steht für:
 Fort Sumner (Maine), Küstenfort auf dem Munjoy Hill, Portland (Maine), Maine
 Fort Sumner (Maryland), Militärfort in Brookmont (Maryland), Montgomery County (Maryland), Maryland
 Fort Sumner, historische Militäranlage Bosque Redondo in De Baca County, New Mexico
 Fort Sumner (New Mexico), Ort in der Nähe des Forts und Verwaltungssitz von De Baca County, New Mexico
 Fort Sumner Municipal Airport, Flugplatz von Fort Sumner (New Mexico), De Baca County, New Mexico

im NRHP gelistete Objekte:
 Fort Sumner (Bosque Redondo), Fortruinen nahe Bosque Redondo, New Mexico, ID-Nr. 74001194

Siehe auch:
 Sumner
 Fort Sumter